Korir, è un cognome keniota di alcuni atleti

John Cheruiyot Korir, ex mezzofondista keniota (nato nel 1981)
John Korir Kipsang, ex mezzofondista keniota (nato nel 1975) 
Julius Korir, ex mezzofondista keniota (nato nel 1960)
Paul Korir, ex mezzofondista keniota (nato nel 1977) 
Sammy Korir, ex maratoneta keniota (nato nel 1971) 
Shedrack Kibet Korir, ex mezzofondista keniota (nato nel 1978)